bł. Rudolf Acquaviva (1550–1583) – włoski jezuita, męczennik
 bł. Rudolf Ashley (?–1606) – angielski jezuita, męczennik
 bł. Rudolf Corby (1598–1644) – angielski jezuita, męczennik

Zobacz też: Święty Rudolf